Wariackie przypadki (ang. Head Case, 2007-2009) – amerykański serial telewizyjny nadawany przez stację Starz od 18 kwietnia 2007 do 22 maja 2009 roku. W Polsce emitowany na kanale Fox Life od 13 października 2008 roku.

Opis fabuły 
Serial opowiada o dr Elizabeth Goode (Alexandra Wentworth), która codziennie spotyka się z gwiazdami show-biznesu, którym pomaga odzyskać równowagę psychiczną.

Obsada 
 Alexandra Wentworth jako dr Elizabeth Goode
 Michelle Arthur jako Lola Buckingham
 Steve Landesburg jako dr Myron Finkelstein

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Programy telewizji Starz